Pojmovi, odgođena tuga i neriješena tuga su varijacije tuge nakon gubitka. Značenje neriješene tuge je bilo koji aspekt žalosti koji još treba riješiti. U slučaju kašnjenja tuge, reakcija na gubitak je odgođena za kasnije, čak i godinama kasnije, a može biti potaknuta naizgled nepovezanim događajima, kao što je nedavna rastava braka ili čak smrt kućnog ljubimca, ali s prekomjernom reakcijom na trenutačnu situaciju.

Odgođena tuga se može očitovati kao bilo koja reakcija u normalnoj tuzi: mučenje intenzivnom čežnjom, grčevi, kratke epizode histeričnog smijeha, suza ili nekontroliranog plača, osjećaj beznađa, nemir, nesanica i preokupacija mislima o voljenoj osobi, ekstremni i neobjašnjivi bijes, ili opći osjećaj depresije. U ekstremnim slučajevima reakcija može pozvati na samoubilačke sklonosti. Pojam "odgođena tuga" također se koristi za opisivanje primjera u kojem simptomi poput žaljenja, traženja, čežnje (itd.), se pojavljuju u mnogo kasnijem vremenskom razdoblju nego što je tipično. Odgođena tuga se odnosi na bilo koju reakciju koja se javlja kasnije nego inače, kao zakašnjeli početak simptoma. Za razliku od pojma “komplicirane tuge " koja označava oblik tuge koja se proteže godinama.

Primjeri

U studiji 1987. godine, od 135 osoba s karcinomom, koji su sudjelovali u psihološkom savjetovanju, 76% njih iskusilo je prethodnu tugu, a 60 % je i dalje imalo neriješenu tugu iz prethodnih gubitaka.

Psihologija
Psihijatrija